

Sciences et techniques 
 En mathématiques, un élément neutre d'un ensemble pour une loi de composition interne est un élément de cet ensemble qui laisse tous les autres éléments inchangés lorsqu'il est combiné avec eux par cette loi. 
 En chimie, une solution neutre est un mélange homogène de deux ou plusieurs substances ayant un pH égal à 7 ; ce pH correspond à la « neutralité chimique ».
 En physique :
 un système physique est électriquement neutre si sa charge électrique (totale) est nulle.
 en électrotechnique, un régime de neutre est un schéma de liaison à la terre, définissant le mode de raccordement à la terre.

Sciences humaines et sociales 
 En grammaire et en linguistique, le genre est un trait grammatical permettant de répartir certaines classes lexicales (noms, verbes, adjectifs, etc.) en un nombre fermé de catégories, dont les plus courantes dans les langues indo-européennes sont le masculin, le féminin et le neutre.
 En droit international, dans une situation de conflit armé et d'une manière générale dans tout type d'affrontement, la neutralité désigne : 
 soit un positionnement volontaire de non-engagement, d'abstention, pouvant être assorti d'une vigilance pacifique ou armée ;
 soit une absence d'implication pouvant s'expliquer par une attitude de passivité ou une complicité de fait.
 En médiation, la neutralité caractérise le positionnement du médiateur par rapport au sujet abordé par les acteurs de la médiation.
 En psychanalyse, la neutralité désigne une qualité d'être de l'analyste dans la cure.

Culture et société 

 En politique et dans les relations internationales, la neutralité désigne un positionnement d'abstention et l'absence d'implication dans un conflit armé ou dans tout type d'affrontement.

 La neutralité du Net, ou neutralité du réseau, est un principe fondateur d'Internet : toute discrimination doit être exclue à l'égard du contenu de l'information transmise sur le réseau, ainsi que de ses sources et/ou ses destinataires.
 Dans les médias, la neutralité est un choix revendiqué par certains journaux pour toucher un plus large public, qui peut être contesté par une partie du public.

Voir aussi 
 Neutralité axiologique
 Neutralité médiatique
 
 Objectivité
 Impartialité
 Théorie neutraliste de l'évolution
 Pays neutre